Neftci Baku er en fodboldklub hjemmehørende i Baku, Aserbajdsjan. Klubben blev stiftet i 1937 under navnet Neftyanik, men skiftede i 1968 til det nuværende navn.

Klubben spillede en del år i den bedste liga i Sovjetunionen, hvor det blev til en tredjeplads i 1966. Fra 1991 har klubben spillet i den bedste aserbajdsjanske liga.

Titler 
 Aserbajdsjanske mesterskaber (9): 1992, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012 og 2021
 Aserbajdsjanske pokalturnering (5): 1995, 1996, 1999, 2004, 2013 og 2014

Historiske slutplaceringer

Trup januar 2020
Pr. 10. januar 2020.

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Nefttjii Baku 
 Klubbinfo på Soccerway.com

Fodboldklubber i Baku
Etableret i 1937

Nuværende trup 
Pr. 30. januar 2023

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Nefttjii Baku 
 Klubbinfo på Soccerway.com

Fodboldklubber i Baku
Etableret i 1937